Districte de Baradust districte kurd d'Iraq (prop de la frontera nord-est) 
 Baradust (Iran) o Sumay Baradust, comarca kurda de l'Iran entre Targavar i Kotur, amb Cehrik Kala com a capital
 Baradust o Bradost, principat kurd a l'oest del llac Urmia